Joe Biden (1942), een Amerikaans politicus en sinds 20 januari 2021 de 46e president van de Verenigde Staten
 Jill Biden (1951), echtgenote van de Amerikaanse president Joe Biden 
 Kabinet-Biden, de uitvoerende macht van de Verenigde Staten van Amerika sinds 20 januari 2021